Kutan bezeichnet:

 Recai Kutan (* 1930), türkischer Politiker

 kutan ist ein Synonym zu dermal (medizinischer Fachbegriff zu griech. derma, die Haut).